Nytra je české příjmení, které nosí více lidí:

 Milan Nytra (* 1959) – český hudebník, klávesista, zpěvák a architekt
 Zdeněk Nytra (* 1961) – český politik a hasič

 přechýlená forma

 Olga Nytrová (* 1949) – česká spisovatelka, publicistka, dramaturgyně, duchovní a pedagožka
 Pavlína Nytrová (* 1968) – česká politička